A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint február 13-án rendezték a Soldier Hollow síközpontban.

Az aranyérmet a norvég Ole Einar Bjørndalen nyerte, a távot közel huszonöt perc alatt teljesítette, lövőhiba nélkül. A dobogó második fokára a német Sven Fischer, a harmadikra pedig az osztrák Wolfgang Perner állhatott.

Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 75. helyen zárt, három lövőhibával és közel négy perc és húsz másodperces időhátránnyal.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F100